Биберах-на-Рисе — город на юге Баден-Вюртемберга. Центр района Биберах.
Биберах (район) — район в Германии в Баден-Вюртемберге.
Биберах (Баден) — посёлок  в Германии в Баден-Вюртемберге. 
Хайльбронн-Биберах — район города Хайльбронн в Германии.